Orígens o Orígenes, gran exegeta, pare de l'església 
 Orígens (filòsof), filòsof grec
 Orígens (novel·la), novel·la de l'autor francòfon libanès Amin Maalouf